Hillova enačba se lahko nanaša na:
 Hillovo enačbo, v biokemiji enačba za ocenjevanje kooperativnosti vezave liganda na protein
 Hillovo diferencialno enačbo, v matematiki navadna diferencialna enačba 2. reda